Келерин (; умер в ) — святой исповедник Карфагенский. День памяти — 3 февраля.

Святой Келерин пострадал в Карфагене во времена правления императора Декия, но остался жив и был рукоположён во диакона св. Киприаном, епископом Карфагенским. Его дядья и тётка свв. Лавренитин, Лаврентий и Клерина были умучены в Карфагене.

Ссылки 
 St. Celerinus

Святые Карфагена
Христианские святые III века
Исповедники
Святые по алфавиту